CISM je lahko:
 CISM-FM - radijska postaja v Kanadi
 Mednarodni odbor za vojaški šport (francosko Conseil International du Sport Militaire)
 CISM certifikat
 Mednarodna zveza glasbenih združenj (francosko Confédération Internationale des Sociétés Musicales)